|}

Die Linha de Sintra ist eine portugiesische Vororteisenbahnstrecke zwischen dem innerstädtisch gelegenen Bahnhof Lissabon Rossio und dem Vorort Sintra.

Die Linha de Sintra ist die am stärksten ausgelastete Vorortlinie Lissabons, sie verbindet die großen Vorstädte wie Amadora, Cacém und Sintra mit dem Zentrum der portugiesischen Hauptstadt. Es handelt sich um eine zweigleisige Strecke, die von der Einmündung der Verbindung mit der Linha de Cintura aus Richtung Sete Rios bis zur Verzweigung nördlich des Bahnhofs Agualva-Cacém wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf vier Gleise ausgebaut wurde.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde am 2. April 1887 eröffnet, zunächst endete die Strecke jedoch aufgrund des fehlenden Bahnhofs in der Innenstadt in Alcântara. Mit der Eröffnung des Rossio-Tunnels 1890 verlängerte die königliche portugiesische Eisenbahn den Betrieb der Strecke bis Rossio. Am 28. Oktober 1956 wurde die Linha de Sintra elektrifiziert.

Der Tunnel, durch den die Strecke gleich hinter dem Rossio verläuft, wurde in den Jahren 2006 bis 2008 zusammen mit einigen baufälligen Streckenteilen restauriert.

Betrieb 
Heute fahren auf der Strecke Vorortzüge unter dem Namen Linha de Sintra im Zehn-Minuten-Takt nach Rossio beziehungsweise Alverca, die durch die Tochtergesellschaft CP Urbanos de Lisboa der staatlichen Eisenbahngesellschaft Comboios de Portugal betrieben werden. Zusätzlich fahren neben den Vorortzügen auch Regionalzüge über die Linha de Sintra und die Linha do Oeste nach Óbidos und Caldas da Rainha, einige Zugpaare weiter nach Coimbra-B.

Weblinks 

 CP Plan der Linha de Sintra
 CP Dokumentation über Bahnhöfe der Linha de Sintra
 Fotogalerie zum Thema 120 Jahre Linha de Sintra

Sintra
Verkehr (Lissabon)